

Automobili
 Enka – marca di automobili della Cecoslovacchia

Geografia
 Enka – città della Carolina del Nord

Musica
 Enka – stile di musica giapponese

Sport
 Enka Cup – torneo di tennis